Jméno a příjmení Václav Černý se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Václav Černý – český literární vědec, historik, spisovatel, překladatel a filosof (1905–1987)
 Václav Černý (divadelní herec) – český divadelní herec, básník a překladatel zejména anglické poezie (1864–1894)
 Václav Černý (elektrotechnik) – český profesor ČVUT a skaut
 Václav Černý (fotbalista, 1997) – český fotbalista (* 1997)
 Václav Černý (fotbalista, 1968) – český fotbalista (* 1968)
 Václav Černý (filmový herec) – český filmový herec obsazovaný do vedlejších rolí v 60. a 70. letech 20. století
 Václav Černý (historik) – český historik a archivář (1894–1962)
 Václav Černý (katecheta) – český římskokatolický kněz, katecheta v pražském ústavu učitelek a arcibiskupský notář (1866–1931)
 Václav Černý (kněz) – český římskokatolický kněz a vicerektor Papežské koleje Nepomucenum v Římě (1898–1935)
 Václav Černý (kronikář) – český římskokatolický kněz a kronikář působící na Náchodsku (1817–1890)
 Václav Černý (křižovník) – český římskokatolický kněz, člen řádu křižovníků s červenou hvězdou, malíř a publicista (1839–1887)
 Václav Černý (lední hokejista) – český hokejista (* 1946)
 Václav Černý (literární historik) – český literární historik a překladatel, otec filosofa Václava Černého (1862–1941)
 Václav Černý (malíř) – český malíř a ilustrátor (1872–1947)
 Václav Černý (politik) – český politik a v letech 1957 až 1960 ministr hutního průmyslu a rudných dolů (1913–1997)
 Václav Černý (senátor) – český sochař a prvorepublikový senátor za národní socialisty
 Václav Černý (těžař) – český důlní podnikatel a průkopník těžby uhlí na Kladensku (1774–1842)
 Václav Černý (violoncellista), zvaný též Váša Černý – český violoncellista, hudební pedagog a skladatel (1900–1982)
 Václav Černý (velkostatkář), majitel záběhlického zámku od roku 1907
 Václav Černý (voják) (1894 – 1942) – příslušník československých legií na Rusi, prvorepublikový voják a odbojář, popravený nacisty za protiněmeckou činnost
 Václav A. Černý – český lingvista, kaukasolog a překladatel z gruzínštiny (* 1932)
 Václav Jaromír Černý – český místopisný spisovatel píšící o Sobotecku (1832–1883)
 Václav Jiří Černý – český malíř (1884–1970)

pseudonymy
 Václav Černý – pseudonym básníka Josefa Václava Sládka (1845–1912)
 Václav Černý – jeden z pseudonymů chirurga a publicisty Duchoslava Panýrka (1867–1940)